Die Spielzeit 2010/11 ist die 62. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen.

Danach wird eine Finalrunde mit den besten 6 Mannschaften aus der Hauptrunde gespielt. Die besten zwei Teams ermitteln den Schweizer im Play-off-Stil. Der Final wird nach dem Modus Best-of-Five gespielt.

Die anderen 6 Mannschaften aus der Hauptrunde ermitteln in einer Abstiegsrunde den direkten Absteiger. Die zweitletzte Mannschaft der Abstiegsrunde spielte zwei Barragespiele gegen den zweiten der Nationalliga B.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 30. April 2015

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Abstiegsrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Auf-/Abstiegsrunde 

|}

Playoff

Finale 

HR = Hauptrunde, FR = Finalrunde

Einzelnachweise 

2010 2011
Handballsaison 2010/11